Die Football League Second Division 1957/58 war die 55. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 24. August 1957 und endete am 1. Mai 1958.

Zweitligameister wurde West Ham United und daneben stiegen auch die zweitplatzierten Blackburn Rovers in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1958/59 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten AFC Sunderland und Sheffield Wednesday die Plätze ein. Aus der Second Division absteigen mussten Notts County und die Doncaster Rovers, wobei beide Vereine in der seit 1958 wieder eingleisigen Football League Third Division anzutreten hatten. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1958/59 der letzte Third-Division-North-Meister Scunthorpe United (bis 1958 noch: „Scunthorpe & Lindsey United“) und aus der Third Division South der letzte Gewinner Brighton & Hove Albion die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1957-58 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1957/58
1957